H43 ou H-43 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS H43, un sous-marin de classe H de la Royal Navy ;
 HMS Havock (H43), un destroyer de classe H de la Royal Navy ;
 Lioré et Olivier LeO H-43, un hydravion militaire français de l'entre-deux-guerres.

Médecine 
 Affections du corps vitré, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres